208-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
Образована в августе 1939 года в Люббене (Шпревальд). Состояла в 3-м армейском корпусе. В сентябре 1939 года участвовала во вторжении в Польшу, дошла до Кутно, где располагалась некоторое время. В 1940 году была переброшена на Западный фронт и включена в состав 18-й армии. Захватывала Антверпен, оккупировала Голландию и Бельгию, участвовала в битве при Дюнкерке. После оккупации Франции охраняла бельгийское побережье (неподалёку от Кале) до декабря. За этот период потеряла убитыми 12 офицеров, 46 унтер-офицеров и 273 солдата. Ранеными 38 офицеров, 169 унтер-офицеров и 825 солдат. Также 4 офицера и 55 солдат пропали без вести.

В начале 1942 года была переброшена на Восточный фронт (высадилась на ст.Судимир 15 января) и включена в состав 2-й танковой армии из группы армий «Центр», участвуя в боях под Жиздрой. В следующем году 309-й и 337-й пехотные полки из дивизии находились подо Ржевом, обороняя город от частей РККА.

В 1943 году участвовала в операции «Цитадель», дислоцируясь около Орла. В июле 1943 года она вступила в бои с советскими войсками под Болховом, в августе отступила на юг к Курску.

Во время боёв за Днепр обороняла Киев, после взятия Киева советскими войсками отступила в Житомир.

Зимой 1943/1944 годов была перегруппирована и разделена на две части: одна вошла в состав 4-й танковой армии, которая дислоцировалась на тот момент в Виннице, вторая вошла в состав 1-й танковой армии, которая находилась в Каменце-Подольском, неподалёку от границы с Румынией. Во время Львовско-Сандомирской и Ясско-Кишинёвской операций понесла серьёзные потери, но смогла прорваться в Чехословакию.

Последние бои дивизия вела в Штригау и Вальденбурге, после чего сдалась советским частям неподалёку от линии  — Турнау.

Командиры

Структура

Примечания

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Band 8: Die Landstreitkräfte 201—280. 2. Auflage. Biblio-Verlag, Bissendorf 1979, ISBN 3-7648-1174-9.
 Werner Haupt: Die deutschen Infanterie-Divisionen. Ed. Dörfler im Nebel-Verlag, Eggolsheim 2005, ISBN 3-89555-274-7.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году